Il toponimo Faget può riferirsi a diverse località:

Francia
Le Faget – comune del dipartimento dell'Alta Garonna

Romania
Făget – città del distretto di Timiș
Ghimeș-Făget – comune del distretto di Bacău